O Botola 2 2010-2011 é a 49ª temporada do Botola 2, a segunda divisão da liga de futebol marroquina.

Clubes 2010-11

R : Rebaixados da primeira divisão .
P : Promovidos da terceira divisão .

Tabela
Fonte:

Resultados

Campeão

Ver também
Botola 1 de 2010-11
Botola 1
Botola 2
Botola 3
Taça do Trono

Ligações externas

Futebol de Marrocos